CSKA är en förkortning av Arméns Centrala Sportklubb (ryska: Центральный спортивный клуб армии bulgariska: Централен Спортен Клуб на Армията) kan syfta på:
 CSKA Moskva – en ryska fotbolls-, ishockey- och basketklubb från Moskva
 CSKA Sofia – en bulgariska fotbollsklubb från Sofia
 FC CSKA Kiev – en ukrainska fotbollsklubb från Kiev, se FC Arsenal Kiev
 FC CSKA Kiev 2001 – en ukrainska fotbollsklubb från Kiev, bildades 2001 med samma namn som "gamla" FC CSKA Kiev